Bergstein ist der Name folgender Orte:
 Bergstein (Hürtgenwald), ein Ort der Gemeinde Hürtgenwald, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Bergstein (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft in der Stadtgemeinde Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Bergstein ist der Name folgender Naturdenkmale:
 Bergstein (Hohe Loog) bei Neustadt an der Weinstraße
 Bergstein (Weinbiet) bei Neustadt an der Weinstraße

Bergstein ist der Familienname folgender Personen:
 Eleanor Bergstein (* 1938), US-amerikanische Schriftstellerin und Filmemacherin
 Fania Bergstein (1908–1950), hebräische Dichterin
 Svend Bergstein (1941–2014), dänischer Offizier und Politiker
 Wilhelm Bergstein (1939–2022), deutscher Fußballspieler